Сен-Дені́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 9 км на північ від Парижа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 37320 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 102424,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Дідьє Сенак (*1958) — французький футболіст, захисник, згодом — футбольний тренер.

Сусідні муніципалітети

Історія 

 13 листопада 2015 року у Парижі та Сен-Дені відбулась серія терористичних нападів, внаслідок яких загинуло 129 людей та 362 людини було поранено.

Персоналії 
 Анрі Декае (1915—1987) — французький кінооператор
 Робер Дері (1921—2004) — французький актор, режисер і сценарист.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Дені на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

 
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені
Передмістя Парижа